As Ilhas Virgens Britânicas competiram nos Jogos Pan-Americanos de 1995 em Mar del Plata, na Argentina. Teve a menor delegação dos Jogos com apenas 1 competidor, o velejador Robert David Hirst, que ficou em oitavo lugar na categoria laser.

Países nos Jogos Pan-Americanos de 1995
1995